John Pringle kan syfta på bland andra:

* John Pringle (1707–1782), skotsk läkare
 John Pringle (1741–1811), skotsk jurist
 John Pringle (1877–1948), skotsk geolog
 John James Pringle (1855–1922), skotsk dermatolog
 John William Sutton Pringle (1912–1982), brittisk zoolog